Перки — топоним:

 Перки — деревня в Кобринском районе Брестской области, Белоруссия.
 Перки — коммуна в департаменте Ланды, регион Новая Аквитания, Франция.